Ljubošina je naselje u Hrvatskoj u sastavu Grada Vrbovskog. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeveroistočno, sjeverno i jugoistočno je rijeka Dobra, sjeverozapadno su Majer, Gomirje i Musulini, jugoistočno je Hreljin Ogulinski.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji